San Colombano puede referirse a:

 San Colombano al Lambro, localidad y comune italiana de la provincia de Milán, región de Lombardía
 San Colombano Belmonte, localidad y comune italiana de la provincia de Turín, región de Piamonte
 San Colombano Certénoli, localidad y comune italiana de la provincia de Génova, región de Liguria